Lövnäs kan syfta på:

 Lövnäs, Hammarö  – ett område i Hammarö kommun i Värmland
 Lövnäs, Älvdalen – by i Älvdalens kommun i Dalarna